Triumf miłości – komedia Pierre’a de Marivaux 
 Triumf miłości – meksykańska telenowela